GEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gewoya (Papua Nuova Guinea)